

Sigle 
 Nordjyske Jernbaner – ferrovie danesi

Codici 
 NJ – codice ISO 3166-2:US del New Jersey (Stati Uniti)

Altro 
 nJ – simbolo del nanojoule